Cowboy Songs (pełny tytuł: Decca Presents: Bing Crosby in an Album of Cowboy Songs) – album kompilacyjny Binga Crosby’ego wydany w 1939 roku przez wytwórnię Decca Records z numerem katalogowym No. 69, zawierający utwory o tematyce kowbojskiej nagrane w latach 1935 – 1939. Jest to pierwszy solowy album muzyczny Crosby’ego.

Lista utworów 
Utwory znalazły się na 6-płytowym albumie o prędkości 78 obr./min, Decca Album No. 69.

płyta 1 (2676)

płyta 2 (2677)

płyta 3 (2678)

płyta 4 (2679)

płyta 5 (2237)

płyta 6 (2001)

Przypisy 

Albumy kompilacyjne Binga Crosby’ego
Albumy muzyczne wydane w roku 1939
Albumy Decca Records